Теннисный чемпионат Дубая 2018 (англ. Dubai Duty Free Tennis Championships 2018) —  в серии ATP 500 для мужчин с призовым фондом около 3 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар и премьер серии для женщин с призовым фондом около 2,6 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участниц в одиночном разряде и 16 пар.

Соревнования проводились на открытых хардовых кортах в Дубае, ОАЭ на хардовых кортах местного Aviation Club Tennis Centre. Мужчины выявили лучших в 26-й раз, а женщины — в 18-й.

Турнир прошёл с 19 февраля по 3 марта 2018 года: первую неделю лучшую выявляли женщины, а вторую — мужчины.

Прошлогодние победители:
 мужчины одиночки —  Энди Маррей
 женщины одиночки —  Элина Свитолина
 мужчины пары —  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу
 женщины пары —  Елена Веснина /  Екатерина Макарова

Общая информация 
В мужском одиночном турнире принял участие лишь один представитель Топ-10. Им стал № 4 в мире на тот момент Григор Димитров. Болгарин проиграл уже в первом раунде теннисисту из Туниса Малику Джазири, выступавшему на турнире по уайлд-кард. Прошлогодний чемпион Энди Маррей не защищал свой титул из-за травмы. В их отсутствии титул в финале разыграли второй номер посева Люка Пуй и третий номер Роберто Баутиста Агут. Победителем в их матче стал Баутиста, который стал первым испанцем с 2006 года, кому удалось выиграть в Дубае в мужском одиночном разряде. В основном турнире приняли участие два представителя России: Евгений Донской и Карен Хачанов и лучше себя смог проявить Донской, пройдя в четвертьфинал.

Лидерами посева в мужском парном соревновании стали Хенри Континен и Джон Пирс, но они проиграли уже на старте. Прошлогодние чемпионы Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу защищали свой титул в качестве вторых номеров посева и смогли второй год подряд завоевать главный приз. В финале они обыграли пару игравшую по уайлд-кард Леандер Паес и Джеймс Серретани. Ройер и Текэу стали первыми, кому удалось защитить титул на турнире в Дубае в мужских парах.

Женский одиночный турнир собрал сразу шесть представительниц топ-10. Список возглавила прошлогодняя чемпионка Элина Свитолина (№ 3 в мире в тот период). Украинская теннисистка смогла защитить свой прошлогодний титул. В решающем матче она оказалась сильнее россиянки Дарьи Касаткиной. Помимо Касаткиной в основном турнире также приняло участие ещё четыре представительницы России: из них до четвертьфинала добралась лишь Елена Веснина, которая на этой стадии проиграла как раз Касаткиной.

Лидеры посева в женском парном соревновании и прошлогодние чемпионки Елена Веснина и Екатерина Макарова смогли доиграть до полуфинала, в котором проиграли № 4 посева Пэн Шуай и Се Шувэй. В финале их дуэт в свою очередь проиграл ещё одной китайско-тайваньской паре Чжань Хаоцин и Ян Чжаосюань.

Призовой фонд 
Мужчины

Женщины

*на команду

Распределение рейтинговых очков 
Мужчины

Женщины

Посев

Мужской одиночный турнир 

 Рейтинг на 19 Февраля 2018.

Теннисисты, приглашенные на турнир в одиночном разряде (WC):
  Маркос Багдатис
  Малик Джазири
  Стефанос Циципас

Теннисисты, приглашенные на турнир, по специальному допуску (SE):
  Илья Ивашка

Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг (PR):
  Андреас Хайдер-Маурер
  Ёсихито Нисиока

Теннисисты, победившие в квалификации турнира (Q):
  Эрнест Гулбис
  Кантен Гали
  Янник Маден
  Глеб Сахаров

Теннисисты, получившие приглашение из числа проигравших в финале квалификации турнира (LL):
  Блаж Кавчич

Женский одиночный турнир 

 Рейтинг учтён на 12 февраля 2018.

Теннисистки, приглашенные на турнир в одиночном разряде (WC):
  Кэтрин Беллис
  Наоми Осака

Теннисистки, победившие в квалификации турнира (Q):
  Саманта Стосур
  Софья Жук
  Сара Эррани
  Леся Цуренко

Теннисистки, получившие приглашение из числа проигравших в финале квалификации турнира (LL):
  Ван Цян

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Роберто Баутиста Агут обыграл  Люку Пуя со счётом 6-3, 6-4.
 Баутиста выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пуй сыграл 3-й одиночный финал в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Элина Свитолина обыграла  Дарью Касаткину со счётом 6-4, 6-0.
 Свитолина выиграла 2-й одиночный титул в сезоне и 11-й за карьеру в туре ассоциации.
 Касаткина сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Мужчины. Парный турнир 
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу обыграли  Леандера Паеса /  Джеймса Серретани со счётом 6-2, 7-6(2).
 Ройер выиграл 1-й парный титул в сезоне и 26-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Текэу выиграл 1-й парный титул и 34-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 
  Чжань Хаоцин /  Ян Чжаосюань обыграли  Пэн Шуай /  Се Шувэй со счётом 4-6, 6-2, [10-6].
 Чжань выиграла 1-й парный титул и 14-й за карьеру в туре ассоциации.
 Ян выиграла 1-й парный титул и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Теннисный чемпионат Дубая
 Мировой тур ATP 2018
 WTA Тур 2018
 Мировой Тур ATP 500
 Премьер турнир WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA

ОАЭ
Теннис
Февраль 2018 года
Март 2018 года